Rotărești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rotărești (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Rotărești (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman